Miejscowości w Polsce:
 Chądzyny-Krusze
 Chądzyny-Kuski